Holló István (1903–1984) vízépítő mérnök, a Vízminőségi Felügyelet első vezetője
 Holló István (1926–2007) orvos
 Holló István (1954) labdarúgó, kapus (Dunaújváros)
 Holló István (1965) ötvösművész
 Holló István (1966) festő
 Holló István (1976) válogatott jégkorongozó